Club Atlético Boca Juniors – società polisportiva e sezione di calcio maschile argentina
 Club Atlético Boca Juniors – sezione di calcio a 5 della polisportiva argentina
 Club Atlético Boca Juniors – sezione di calcio femminile della polisportiva argentina
 Club Atlético Boca Juniors – sezione di pallavolo maschile della polisportiva argentina